Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real Sociedad.

Wykaz spotkań pucharowych

1974–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Real Sociedad
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach